Wang Jun (n. 1963) – giocatore di calcio a 5 cinese
Wang Jun (n. 1963) – calciatore cinese
Wang Jun (n. 1963) – cestista cinese
Wang Jun (n. 1990) – atleta paralimpica cinese